Hobelsberger ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Hobelsberger, österreichischer Politiker
 Hans Hobelsberger (* 1960), deutscher katholischer Theologieprofessor, Autor und Herausgeber 
 Michael Hobelsberger (1934–2004), deutscher Eishockeytorhüter 
 Patrick Hobelsberger (* 1996), deutscher Motorradrennfahrer